Mao Feng - um termo na produção de chá denotando o coletar de duas folhas de mesmo tamanho. 
Feng shui - um termo de origem chinesa, cuja tradução literal é vento e água. 
Feng Jin Xiang - um futebolista chinês que participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1936, em Berlim. 
Feng Pao-hsing - um jogador de futebol taiwanês. 
Feng Wei - um personagem da série de jogos de luta Tekken.
Feng Guozhang - um dos principais generais do Exército de Beiyang e políticos do início da China republicana.

Desambiguação